Дуэт Тимея Бабош / Слоан Стивенс выигрывают третий турнир подряд.

Сеянные 

  Дарья Гаврилова /  Ирина Хромачёва (Полуфинал)
  Каролина Плишкова /  Кристина Плишкова (Первый раунд)
  'Тимея Бабош /  Слоан Стивенс (Титул)
  Каролин Гарсия /  Моника Пуиг (Первый раунд)

<li>  Яна Чепелова /  Шанталь Шкамлова (Четвертьфинал)
<li>  Вероника Сепеде Роиг /  Кристина Дину (Второй раунд)
<li>  Унс Джабир /  Юлия Путинцева (Четвертьфинал)
<li>  Эжени Бушар /  Габриэла Дабровски (Второй раунд)

Сетка

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Юниоры
США